Флаг муниципального района Кине́льский Самарской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 февраля 2003 года как флаг муниципального образования «Кинельский район» (после муниципальной реформы — муниципальный район Кинельский) и является символом государственно-административного статуса Кинельского района.

Описание флага 
«Флаг Кинельского района представляет собой горизонтальное трёхцветное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с горизонтальным расположением полос.

Верхняя лазоревая полоса (идентичная цвету поля герба Самарской области) и нижняя зелёная полоса (идентичная цвету основного поля герба Кинельского района) равноширокие и имеют с жёлтой (золотой) средней полосой соотношение ширин 1:2.

По центру флага расположен герб Кинельского района с верхней и нижней границей до сторонних полос 1/10 ширины средней полосы».

Обоснование символики 
Герб, изображённый на флаге, представляет собой вертикально расположенный геральдический щит французской формы с соотношением высоты к ширине 3 к 2. Геральдический щит имеет золотой кант по окружности с полкой золотого цвета в верхней части щита в отношении 1 к 9 высоты полки с высотой геральдического щита. По всей поверхности полки ижицей расположена надпись чёрного цвета Кинельский район.

Внутренняя поверхность геральдического щита имеет деление на три части нанесением фрагмента административной карты места слияния рек Самара и Большой Кинель, давшие исторически сложившиеся название местности «Междуречье». Фрагмент карты имеет одинаковое расстояние до полки в верхней части и месте слияния рек в средней части герба равное высоте полки.

Верхняя и левая нижняя части имеют заливку голубого цвета идентичную основному лазоревому цвету герба Самарской области. Контур слияния рек насыщенного пурпурного цвета. В верхней части по центру расположено изображение золотом восхода из-за реки половины солнца диаметром 1/4 ширины герба с расходящимися из центра 20-ю лучами символизирующее будущее развитие района. Нижняя правая часть изумрудно-зелёного цвета с изображением золотого колоса с шестью парными ядрами белого цвета олицетворяет символ плодородия. Колос размером 2/3 высоты геральдического щита расположена равноудалённом расстоянии от горизонтальной оси и правого края герба.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением солнца